Гран-при Канады — шестой Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводился с 8 по 10 июня 2007 года на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Свободные заезды

Тест-пилоты 
В свободных заездах на Гран-при Канады тест-пилоты участия не принимали.

Квалификация 

Первый поул в сезоне  (и в своей карьере) завоевал гонщик McLaren-Mercedes Льюис Хэмилтон. Напарник Хэмилтона по команде, Фернандо Алонсо занял вторую позицию - второй раз подряд первый ряд стартового поля полностью у McLaren-Mercedes.

* Хейкки Ковалайнен наказан перемещением на 10 позиций вниз на стартовой решетке за замену двигателя, и стартовал с 22-й позиции. Александр Вурц, Адриан Сутиль и Кристиан Алберс стартовали с 19-й, 20-й и 21-й позиций соответственно.

** Первый результат Ника Хайдфельда во второй части квалификации аннулирован за срез шиканы.

Гонка 

Гонка ознаменовалась большим количеством сходов и аварий, зрелищной аварией Роберта Кубицы, в которой он получил сотрясение мозга и ушиб правое колено, а его машина почти полностью разрушилась, дисквалификацией сразу двух претендентов на подиум — Фелипе Массы и Джанкарло Физикеллы за выезд с питлейна под красные сигналы и первой победой молодого британского гонщика — Льюиса Хэмилтона.

Фернандо Алонсо, стартовавший вторым, в первом повороте зашёл слишком широко, пытаясь обойти Хэмилтона, был вынужден срезать шикану и потерял одну позицию. В дальнейшем он был оштрафован за преждевременный рестарт при машине безопасности стоянкой в течение 10 секунд на питлейне, потерял много позиций и финишировал лишь седьмым, уступив на последних кругах японцу Такуме Сато. Второе место завоевал Ник Хайдфельд, который стартовав третьим, почти всю дистанцию удерживал второе место после обхода Алонсо на старте. Третьим на подиум поднялся Александр Вурц, стартовавший 19-м, поднялся на третье место за счет тактики одного пит-стопа. Марк Уэббер, шедший на тактике трёх пит-стопов и претендовавший на подиум, напротив, оказался отброшен из очковой зоны появлением машины безопасности, которая сгруппировала пелетон и резко уменьшила отрывы. Большого прогресса в течение гонки добился также Хейкки Ковалайнен, стартовавший с последней позиции из-за штрафа после смены мотора - он поднялся до четвёртого места. За время гонки машина безопасности выезжала четыре раза.

|}

 Нико Росберг и Фернандо Алонсо наказаны штрафом «stop&go» за заезд на пит-лейн во время нахождения автомобиля безопасности на трассе в тот момент, когда пит-лейн был закрыт.
 Джанкарло Физикелла и Фелипе Масса дисквалифицированы за выезд с пит-лейн на красный свет.
 Первая победа Льюиса Хэмилтона.

Положение после Гран-при Канады

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Гранпри Канады 2007 года на Formula Mag

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2007 году